Amerikai Egyesült Államok
Joel (Georgia)
Joel (Wisconsin)
egyéb
Joel (keresztnév)